Mixstafett vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 arrangerades den 10 februari 2021 i Pokljuka i Slovenien. 27 nationer med fyra åkare, varav två kvinnor och två män, i varje lag deltog i tävlingen. Deltagarna körde varsin sträcka à 7,5 km med ett liggande och ett stående skytte.

Norge, vars lag bestod av Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff och Marte Olsbu Røiseland, blev världsmästare. Det var sjunde gången nationen vann mixstafetten vid ett världsmästerskap och den tredje gången i rad. Silvermedaljörer blev Österrike med David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc och Lisa Theresa Hauser. Medaljen var nationens första VM-medalj i mixstafett. Bronsmedaljörer blev Sverige med Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson och Hanna Öberg, Sveriges första VM-medalj i mixstafett sedan 2010.

Regerande världsmästare från 2020 var Norge, som alltså försvarade sitt guld. Regerande silver- och bronsmedaljörer var Italien respektive Tjeckien, som i årets tävling slutade på sjätte respektive elfte plats.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 15:00 lokal tid (UTC+1).

Referenser

Anmärkningar 

Världsmästerskapen i skidskytte 2021